Landkreis Prignitz steht für:

 Landkreis Prignitz, Landkreis im Bundesland Brandenburg
 Landkreis Ostprignitz, ehemaliger Landkreis in der Provinz Brandenburg
 Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Landkreis im Bundesland Brandenburg
 Landkreis Westprignitz, ehemaliger Landkreis in der Provinz Brandenburg